FNM 220 steht für folgende Lokomotiven:

 Dampflokomotive FNM 220
 Diesellokomotive FNM 220